Територією Сумської області протікає більше 200 річок та струмків, також є більше 500 озер (Червоне, Спадщанське, Чеха та ін.) та болот. Всі вони загально відносяться до басейну річки Дніпро, який на території Сумської області можна поділити на декілька окремих басейнів притоків Дніпра, що й показано на мапі-схемі.

Басейни основних річок Сумської області 

 Деснянсько-Сеймський (45,5 % від площі області);
 Сульский (18,6 %);
 Псільський (23,4 %);
 Ворсклянський (12,5 %).

Деснянсько-Сеймський басейн 

Всі водойми середньої та північної частини області відносяться до найбільшого притоку Дніпра — річки Десна. Його в свою чергу можна поділити на безпосередні притоки Десни зі своїми власними басейнами: Есмань, Івотка, Свига, Знобівка. Та басейн найбільшої притоки Десни — річки Сейм, разом вже зі своєю правою притокою, — річкою Клевень. Саме басейн Сейму займає найбільшу площу на території області і простягається від Сумського до Глухівського районів.
Окремо виділяється річка Бобрик, що протікає через місто Середина-Буда, та є притокою річки Тара, яка впадає в Сев, який далі впадає в річку Нерусса, що вже безпосередньо є притокою Десни.

Сульський басейн 

Південно-західна частина водойм області відноситься до басейну річки Сула. При цьому Сула єдина пряма притока Дніпра, що бере початок на території Сумської області.

Псільський басейн 

Басейн річки Псел, разом зі своєю притокою Хоролом, займає певне центральне положення на території області, адже включає до себе водойми обласного центру — міста Суми.

Ворсклянський басейн 

Басейн річки Ворскла займає найменшу та найбільш південну частину Сумської області.

Схема басейнів

Див. також 
 Водозбірний басейн

Гідрологія суші
Потамологія
Гідрографія
Басейни річок
Географія Сумської області